Сомервілль, Сомервілль або Самервілл () — англомовні прізвище і топонім.

Прізвище 

 Аманда Сомервілль — американська співачка, композитор і репетитор по вокалу, більш відома по співпраці з європейськими гуртами, такими як Avantasia, Epica, After Forever, Edguy, Kamelot, Mob Rules.
 Бонні Соммервіль — американська актриса і співачка.
 Джеймс Сомервілль — британський воєначальник, адмірал флоту Королівського військово-морського флоту Великої Британії, учасник Першої та Другої світових воєн.
 Джеральдін Сомервіль — британська акторка.
 Мері Сомервілль — шотландська популяризаторка науки і ерудитка, спеціалістка в області математики й астрономії.
 Клан Сомервілль — один з кланів рівнинної частини Шотландії — Лоулендсу.

Топонім

Самервілл — місто, штат Алабама
 Самервілл — місто, штат Індіана
 Самервілл — місто, штат Мен
 Самервілл — місто, штат Массачусетс
 Самервілл — місто, штат Нью-Джерсі
 Самервілл — місто, штат Теннессі
 Самервілл — місто, штат Техас
 Самервілл — переписна місцевість, штат Огайо

Інше 
 Сомервіль коледж (Оксфорд)
 5771 Сомервілль — астероїд головного поясу.